Új-Hollandia Ausztrália szárazföldi részének európaiak által használt, történelmi elnevezése
 Új-Hollandia az Egyesült Holland Köztársaság 17. századi gyarmata Észak-Amerika keleti partján New York, eredeti nevén New Amsterdam központtal
 Új-Hollandia (vagy Holland Brazília) holland gyarmat Brazília északi részén 1581 és 1654 között – előbb Natal (az ősi Nieuw Amsterdam New York előtt), majd Recife (a Holland Nyugat-indiai Társaság vezetésével) volt a központja